Strack può riferirsi a:
 Gerd Strack – calciatore tedesco
 Günter Strack – attore tedesco
 Johann Heinrich Strack – architetto tedesco
 Paul L. Strack – numismatico e storico tedesco